Lundby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Lundby Sogn (Vordingborg Kommune)
 Lundby Sogn (Aalborg Kommune)